Ицхар () — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан, недалеко от Наблуса, около шоссе номер 60, к северу от перекрестка Тапуах.

История 
Деревня была основана как военный форпост Нахаля и была демилитаризована только год спустя, когда её передали под жильё в 1984 году, при содействии организации «Амана».

Первоначально поселение должно было быть названо Роган, «фонетически в честь» Рональда Рейгана, который за день до этого призвал заморозить поселения, после чего решение о названии было отменено.

В соответствии с Соглашениями Осло, данная территория относится к «Зоне С», находящейся под полным военным и гражданским контролем Израиля.

«Ицхар» на иврите — оливковое масло высокого качества, производство которого — одна из основных отраслей промышленности этого региона.

Население 

Население состоит из ультраортодоксальных иудеев направления «Хардаль» - консервативной части сторонников религиозного сионизма.

Примечания

Ссылки 
  (региональный совет Шомрон)
 The Geneva Convention, Би-би-си

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан
Населённые пункты, основанные в 1984 году
Региональный совет Шомрон